Tropic Attitude est un magazine trimestriel généraliste fondé en 2005 par France-Lise Colletin.

En France métropolitaine, le prix de vente en kiosque est de 4,95 €.

Historique 

 Le premier numéro est publié en . Philippe Briand en est alors le rédacteur en chef. Il fut rapidement remplacé par Fabrice Pavée pour les numéros suivants. Le nouveau Tropic Attitude, qui prévoit un développement du magazine sur Internet et une nouvelle formule papier, a aujourd'hui deux rédacteurs en chef : Maeva Destombes et Fabrice Pavée. Jusqu'à aujourd'hui 4 numéros ont été publiés.
 Le Stratégies N°1363 du  définit alors Tropic Attitude comme un « trimestriel se présentant comme une publication multiculturelle qui fait le lien entre l'Europe, les îles d'outre-mer et les tropiques. Ce magazine haut de gamme est lancé par France-Lise Colletin, qui a été présentatrice sur RFO. Les rubriques abordent l'art de combiner le meilleur de différentes cultures dans la mode, la déco, la cuisine, etc ». La cible est alors mixte et urbaine selon Stratégies.
 Xavier Le Boucher publie dans les News de Dream Team Savignac -son blog- le  un post, assez pertinent, où il décrit le magazine, évoquant au passage la carrière de France-Lise Colletin. « Un nouveau magazine est désormais dans les kiosques. Son nom ? Tropic Attitude. De quoi parle-t-il ? De tropique, et d’attitude… » écrit-il. Il poursuit « Ce magazine trimestriel a pour ambition de faire le lien entre l’Europe et les îles tropicales. Les sujets sont très divers. Entre les interviews des différentes personnalités, vous trouverez des articles traitant de mode, de cuisine tropicale, de décoration et de destinations de vacances. En bref, ce magazine sent le soleil, le zouk et les épices. Il est destiné aux Européens qui ont soif d’évasion et de découverte, aux hommes et femmes originaires de ces petits paradis mais loin de chez eux. Ils trouveront dans ses pages l’atmosphère qu’ils ont quittée. Tropic Attitude est unique. Il nous permet de partir à la rencontre de cultures, non pas par les clichés largement alimentés par d’autres supports d’information, mais par les Hommes et territoires cachés ». Xavier décrit ensuite les articles et rubriques alors mises en place de ce premier numéro « Michel Drucker : Animateur 100 % soleil. Lilian Thuram : De confidences en confessions. Aloe Vera : Le trésor aux milles vertus. Polynésie : Dans le secret des lieux. Dossier « Les Caraïbes : Achté pou vann pa péché (Investissez, défiscalisez) ». Il souligne alors une préface rédigée par Léon Bertrand, à ce moment-là, Ministre délégué au tourisme. Il évoque ensuite les raisons de son intérêt vis-à-vis de ce magazine « France-Lise Colletin, la directrice de publication et rédactrice en chef de ce magazine, est la belle-mère de l’un de mes meilleurs amis, Sébastien. Cette femme, pleine d’énergie, est originaire de Guadeloupe. Elle a quitté son île natale il y a une dizaine d’année pour suivre son cœur à Nantes, puis Angers et enfin Paris. Présentatrice pour France2, France3 et RFO, chanteuse dans le groupe « Thimoté Calbass », puis chanteuse solo, elle se lance aujourd’hui avec un groupe d’amis dans la publication de ce trimestriel. Elle nous fait partager à sa manière ce qui la fait vibrer. Par le biais de Sébastien, qui a participé à la rédaction de ce magazine, j’ai suivi les différentes phases de ce projet, en préparation depuis plus d’un an. C’est donc avec une grande émotion que j’ai acheté ce premier numéro samedi dernier dans un kiosque de Périgueux. Enfin, les tropiques sont bien représentés dans notre promo : Vahiné, Philippe, Laurent, Nathalie ; ou encore Florian qui y a vécu une dizaine d’année. Nous découvrons un peu de leurs origines à travers ce magazine ». Xavier poursuit son post « Afin de vous donner un petit peu plus envie d’aller courir acheter ce magazine, voici les quelques mots de France-Lise dans l’édito de Tropic Attitude : Ce que vous aimez… Vous divertir, rêver, découvrir des hommes et des femmes diverses, à travers des créations, des métiers, des voyages, des lieux… Tropic Attitude vous propose un regard unique, témoigne avant tout d’un esprit ouvert, se veut être un véritable trait d’union qui met en valeur les atouts et les charmes d’un monde culturel en plein essor. Ses rubriques s’inscrivent dans votre quotidien, vos coups de cœur, vos envies, vos émotions ; elles parlent de vous, de ce que vous aimez, et se construisent sur vos passions. De page en page, Tropic Attitude créé l’harmonie des goûts et des couleurs, avec la volonté de vous offrir une info toujours agréable, parfois inédite, quelquefois exclusive !» By France-Lise Colletin ».
 En 2006 Tropic Attitude obtient le prix jasmin « Découverte Lettres » grâce à l’article « Africanisme et Arts Premiers »  de Jean-Marie Martin-Hattemberg paru dans le numéro d'Automne/Hiver 2006. « Un sujet jamais abordé » justifie le jury. Sujet réveillant « une partie de l'histoire du parfum totalement occultée, la fascination par l'Afrique à travers les parfums début du siècle ». Le prix jasmin est ainsi décerné par le Comité Français du Parfum, créé en 1967, chaque année à des journalistes et photographes qui illustrent l'univers du parfum à travers leurs créations.

Contenu rédactionnel 

Les premiers numéros de Tropic Attitude comportent de nombreuses rubriques collant à cet état d’esprit revendiqué par le magazine, l'évasion par tous les sens, véritable ligne rédactionnelle du magazine. Des Portraits de personnalités ayant la “Tropic Attitude” à travers leurs passions : le stylisme, la décoration, le design, les voyages, la musique, la comédie, le sport, la danse, la cuisine, le goût du bon vin ou des cigares… Des pages People. Des pages Destinations avec des articles à faire rêver, les plus beaux hôtels du monde, mais aussi les bons plans tourisme de la rédaction. Des pages Must have, où Mode et Accessoires se disputent la vedette. Des pages Cosmétiques hommes et femmes… Des pages Voitures de prestige, Décoration, High-tech… Tropic Attitude propose aussi des dossiers thématiques traitant de sujets d’aujourd’hui : les peuples autochtones, le commerce équitable… La Saga des Parfums traite à chaque numéro l’histoire d’une grande marque de parfums ou d’un créateur mythique de parfums. Tropic Attitude possède également des rubriques culturelles.

Aujourd'hui la ligne rédactionnelle de Tropic Attitude s'articule toujours autour de 3 axes distincts... L'évasion, la culture et les tendances
La rubrique Évasion Tropic Attitude contient de nombreuses sous-rubriques : Rêves d'hôtels. Envie de voyage (Un long sujet sur une destination de rêve). Esprit d'ailleurs (Une autre destination coup de cœur). Une ville, une âme. Le meilleur du green (Golf à l'autre bout de la Terre). Notre monde (Un sujet d'actu ou d'écologie). Échappées express (Une région, un département, une ville). Rêves de spa. Bons plans (8 bonnes adresses parmi les meilleurs hôtels, restaurants, instituts). Plaisirs de palais, palais gourmand (De la gastronomie à faire saliver)
La rubrique Culture Tropic Attitude : Des portraits ou interviews. Des pages livres (À la page beaux livres et À la page livres d'auteurs et guide touristique). Cinéma du monde. Musique hors des frontières. Art plastique. Danse.
La rubrique Tendances Tropic Attitude : Saga des parfums. Histoire de... Plein feu sur... (Un créateur de la mode, la déco, la beauté...). Men's corner : les indispensables mode et accessoires pour les hommes. Men's corner : focus sur... l'accessoire indispendable de la saison. Men's corner : les essentiels de la beauté. Women's corner : les indispensables mode et accessoires pour les femmes. Women's corner : focus sur... l'accessoire indispendable de la saison. Women's corner : les essentiels de la beauté. Les défilés de la saison. Home object : une sélection d'objets designs et ludiques pour redécorer votre home sweet home. Le must des voitures de luxe. High-tech.
Tropic Attitude c'est finalement un magazine qui constitue une réponse à un véritable besoin d'information et de divertissement. Pour tous ceux qui partagent les mêmes passions, en respectant les différences de chacun : ceux qui un peu, beaucoup ou à la folie, ont la Tropic Attitude ! Mixité des couleurs, des sexes, des âges, Tropic Attitude, c'est avant tout un état d'esprit... ouvert !

Sa fondatrice 

Après un premier contrat chez Barclay, un premier succès aussi, à l'âge de 15 ans, France-Lise Colletin quitte l'Hexagone pour les Antilles. Elle gagne ensuite un concours organisé par l'ORTF-Guadeloupe. Très vite, sa voix chaleureuse et son caractère avenant lui ouvrent les portes de la télévision et de la radio -et font d'elle une véritable vedette populaire. Elle chante alors en solo ou en duo (Le temps de l'amour, 1973, avec Francky Brumier). En 1977 elle participe, en tant que chanteuse (avec Tiffany et Sony Pollazon), à la création d’un trio disco « Les Paradise » lancé par le producteur français Leo Carrier. Le groupe connaît un franc succès grâce à son premier hit : Back To America en 1977. En 1978, Paradise devient Paradise Birds et sort deux singles I Am A Song et S.O.S. titre avec lequel le trio représente la France au World Popular Song Festival de Tokyo en . En 1979, Paradise Birds devient New Paradise et France-Lise a déjà quitté le groupe. Elle poursuit sa carrière solo avec entre autres des hits comme The green years of love, Un air de reggae, Comme une étoile, Danse Danse Danse (1983), je veux qu'il s'en aille (1983), On vit à deux (Square Rooms) (1985), Caraïbes (Shine on Dance) (1985), Amoureuse (1987), Black tu boudes (I’ll be good) (1987). En 1985, elle tourne également un film Cameroon Connection de Alphonse Beni avec Bruce Le et Paco Rabanne. Puis France-Lise fait une pause loin des back, des plateaux, des studios… D'organisation d'événements en chansons, elle renoue pleinement avec l'univers de la musique, où elle a garde des liens d'amitié exceptionnels avec artistes et personnalités d'ici et d'ailleurs. Guadeloupéenne née à Paris, mieux que quiconque peut-être, elle incarne une mixité, une harmonie des cultures et de l'amour pour "ses" pays… Créatrice de projets, jour après jour, France-Lise sait faire partager sa passion pour l'exotisme.

Diffusion 

Distribué à 20000 exemplaires avec un objectif de 100000 exemplaires -selon la rédaction- Tropic Attitude se veut un magazine à portée de main des principaux acteurs économiques, des hauts décideurs et des CSP+. Auparavant distribué dans les salons passagers classes affaires et premières, dans les grands hôtels 3, 4 et 5 *, dans de nombreux golfs, en kiosque et par abonnement, Tropic Attitude, comme bon nombre de magazine, mise aujourd'hui sur le net et la distribution gratuite. C'est pourquoi la nouvelle formule inclut une distribution très proche de celle du passé soutenue par un véritable site Internet à but rédactionnel .

Références 

 Stratégies n° 1363, paru le 31/03/2005 
 Bibliographie nationale française Publications en série 
 Categorynet.com - En kiosque : Karnet, Lady Caprice, Elle à Paris, ...
 Trophées des Femmes d'affaires Noires - AfricaMaat 
 Prix Jasmin 2006, concours parfum, comité français du parfum 
 Black’Up fête ses 5 ans ! 
 L'Argus de la presse : veille de l'information en audiovisuel ... 
 Imane Ayissi 
 Johnny Clegg : In My African Dream - Liens 
 Ombre portée 
 Press Index 
 Annuaire des Journalistes indépendants francophones 
 Essais, reportages, presse, autour de la voiture américaine et ... 
 Dream Team Savignac 
 Fleurs de gazelles - Rallye des Gazelles 2008 - retombées médiatiques 

Magazine français
Presse trimestrielle en France
Titre de presse créé en 2005